Цветно́й — многозначный термин:
 Цветной — термин расовой классификации для обозначения негров, индейцев, мулатов и метисов, или всех «небелых». Особенно распространён в США и ЮАР.

Населённые пункты в России 
 Цветной — посёлок в Приютненском районе Калмыкии.
 Цветной — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.
 Цветной — хутор в Ремонтненском районе Ростовской области.
 Цветной — хутор в Чернском районе Тульской области.
Цветной — до 1961 г. название посёлка Оргакин в Ики-Бурульском районе Калмыкии.

См. также 
 Цветной бульвар
 Цветной Каньон
 Цветное